Adrián Martínez puede referirse a:

Personajes 
 Adrián Martínez Flores (1970-), futbolista mexicano;
 Adrián Martínez Rodríguez (1992-), futbolista español (:w:gl).
 Adrián Nahuel Martínez (1992-), futbolista argentino.
 Adrián Emmanuel Martínez (7 de julio de 1992-), futbolista argentino.
 Adrián Martínez (1972), actor estadounidense (:w:fr).

Toponimia 
 Adrián Martínez, Cienfuegos, Cuba (:w:ht).